

Presentación Previa 
La pareja colombiana formada por Juan Sebastián Cabal y Carlos Salamanca son los campeones defensores, pero no pudieron defender su título ya que Cabal decidió no participar en esta edición. 

Salamanca se presentó junto al guatemalteco Christopher Díaz-Figueroa pero perdieron en la final del torneo ante la nueva pareja campeona formada por el estadounidense Kevin King y el colombiano Juan Carlos Spir.

Cabeza de serie 

 {{nowrap| Joao Souza /  Eduardo Struvay (Cuartos de final, retiro)}}
 Renzo Olivo /  Marco Trungelliti (Primera ronda)

<li>
<li>

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Quito 2013